José André Bernard Geoffrion (14 de fevereiro de 1931 - 11 de março de 2006) foi um canadense profissional em hóquei no gelo, jogador e treinador. Geralmente considerado como um dos inovadores do Slapshot, ele foi introduzido no Hockey Hall of Fame em 1972 após uma carreira de 16 anos com o Montreal Canadiens e o New York Rangers da National Hockey League.

Estatísticas da carreira 

Jogadores de hóquei no gelo do Canadá
Vencedores do Troféu Hart
Vencedores do Troféu Memorial Calder